může znamenat:
 Gräsö (Švédsko) — ostrov ve Švédsku
 Kräsuli (švédsky Gräsö) — ostrov v Estonsku